Аминов Лерон Халитович  — председатель исполнительного комитета Салаватского городского Совета депутатов трудящихся в 1970—1972 годах.

Биография 
Аминов Лерон Халитович родился 3 октября 1933 года в деревне Ново-Тавларово Шаранского района БАССР в семье сельских учителей. Отец,  Аминов Халит Абдулхакович, погиб 17 сентября 1941 года и похоронен на семнадцатом километре дороги Ухта-Войница.  

Детство Аминова Лерона Халитовича прошло в Стерлитамакском районе, где сейчас расположен город Салават. В 1953 году окончил Уфимский авиационный техникум, в 1968 году – Уфимский государственный нефтяной технический университет, в 1978 г. – Академию общественных наук при ЦК КПСС по программе высшей партийной школы.

Член КПСС. Трудовую деятельность начал в 1955 году бригадиром промышленного предприятия г. Уфы, в 1956 г. по путевке комсомола принимал участие в строительстве Омского нефтеперерабатывающего завода. В городе Салавате начал трудиться в 1959 году на машиностроительном заводе (СМЗ). 

В феврале 1964 года Аминов Л.Х. был выдвинут на партийную работу инструктором промышленно-транспортного отдела Салаватского горкома КПСС.  В 1967 году переведен на должность заведующего промышленно-транспортного отдела, в 1968 году избран вторым секретарем Салаватского горкома КПСС, в 1970 году избран председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся, а в ноябре 1972 года – первым секретарем Салаватского горкома КПСС. В 1971 и 1975 годах избирался депутатом Верховного Совета Башкирской АССР 8-го и 9-го созывов. 

В 1976 году направлен в Академию общественных наук при ЦК КПСС, по окончании которой в 1978 г. был утвержден инструктором Башкирского обкома КПСС, а в 1980 году  -  помощником первого секретаря Башкирского обкома КПСС. 

В ноябре 1991 года уволен в связи с ликвидацией КПСС. В феврале 1992 года ему назначена пенсия по старости на основании льгот, согласно статье 33 КЗОТ РСФСР. С 1992 по 1997 год работал начальником отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по платным услугам.

В настоящее время живет в Уфе. Супруги Аминовы воспитали двоих детей: сына и дочь, растут внуки.

Награды 
В 1970 году награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», в 1971 году - орденом «Знак Почета»,  в 1976 году – орденом Трудового Красного Знамени, в 1983 году – Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР, в 1988 году – медалью «Ветеран труда», в 1993 году – Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан.

Деятельность на посту главы администрации 
Во время работы Аминова Л.Х. главой администрации г. Салавата вступили в строй важные объекты на ордена Ленина нефтехимическом комбинате имени 50-летия СССР, на машиностроительном и стекольном заводах, жилые дома, школы, магазины, учреждения культуры, было ликвидировано жилье барачного типа, переселены в город жильцы деревни Аллагуват, расположенной в зоне санитарной защиты нефтехимического комбината,был решен вопрос обеспечения жильем инвалидов Великой Отечественной войны, жен погибших в этой войне, введены в эксплацию требуемое количество детских дошкольных заведений.

Примечания

Литература 
  «Любимый город Салават», 2009 год, 2000 экс. К 60-летию города Салавата.

Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР восьмого созыва
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР девятого созыва
Первые секретари Салаватского горкома КПСС
Председатели Салаватского горисполкома
Вторые секретари Салаватского горкома КПСС